Les désignations de Bayer A Centauri (A Cen) et a Centauri (a Cen) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

 A Centauri, ou HD 100673, est une étoile bleu-blanc de la séquence principale de magnitude apparente 4,41 ;
 a Centauri, ou V761 Centauri, est une autre étoile bleu-blanc de la séquence principale, ainsi qu'une variable de magnitude apparente 4,42.

Notes et références 

Constellation du Centaure
Homonymie stellaire